Rościszewo (gemeente)
 Rościszewo (Mazovië)
 Rościszewo (Pommeren)